Руска църква може да се отнася за Руска православна църква като институция или за бишви или настоящи руски църкви извън Русия:

 Руска църква, в София, България;
 Руска църква, в Пловдив, България;
 Руска църква, в Букурещ, Румъния;
 Руска църква в Белград, Сърбия;
 Руска църква в Ница, Франция;